Ву (; ) — прізвище, східноазійського походження. Відомі носії:
 Вікторія Ву — канадська гімнастка
 Джиммі Ву — персонаж коміксів, виданих Marvel Comics
 Джон Ву — гонконзський кінорежисер
 Ву Дзао — китайська поетеса
 Ву Зіонг Хуан — в'єтнамський дипломат
 Констанс Ву — американська акторка
 Кріс Ву — китайсько-канадський репер
 Мелісса Ву — австралійська стрибунка у воду
 Ву Тхі Ханг — в'єтнамська борчиня вільного стилю
 Феліпе Алмейда Ву — бразильський стрілець
 Ву Цзяньсюн — американська радіофізикиня
 Ву Ю — китайська веслувальниця

Див. також 
 Ву — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара